Ben Othman ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Ben Othman (* 1989), tunesischer Fußballspieler
 Naceur Ben Othman (* 1951), tunesischer Volleyballspieler
 Taoufik Ben Othman (* 1939), tunesischer Fußballspieler